Mitologia i religions:
 Dana (deessa), deessa de la mitologia cèltica, fundadora del Tuatha De Danaan
 Danu (hinduisme), deessa de la mitologia hinduista
 Dana, rei corinti fill de Sísif i Mèrope, en la mitologia grega
 Dāna ('caritat' en sànscrit), una de les paramites (virtuts budistes) i una de les virtuts hinduistes
 Biografies:
 Richard Henry Dana (1815-1882), advocat i polític nord-americà, famós pel seu llibre Two years before the mast 
 James Dwight Dana (1813-1895), geòleg, mineralogista, zoòleg, i botànic nord-americà 
 Viola Dana o Viola Flugrath (1897-1987), pseudònim de Virginia Flugrath, actriu de cinema mut
 Dana Andrews (1909-1998), actor nord-americà
 Dana (1939-2003), pseudònim de Danais Winnycka, música ucraïnesa, líder espiritual de la banda argentina de rock dels anys seixanta Arc de Sant Martí
 Dana Rosemary Scallon (1951), cantant catòlica irlandesa guanyadora del Festival d'Eurovisió 1970 i política
 Dana Gould (1964), actor, comediant i guionista nord-americà
 Dana International (1972), pseudònim de Sharon Cohen, cantant israeliana
 Personatges de ficció:
 Dana Scully, personatge de ficció en la sèrie nord-americana de ciència-ficció The X-files
 Dana Fairbanks, personatge de la sèrie nord-americana de televisió The L word 
 Dana, personatge protagonista de la saga Cròniques de la Torre de Laura Gallego García
 Dana, canell de My Scene
 Miscel·lània:
 DANA, depressió aïllada a nivells alts, vegeu gota freda
 Dana, gènere d'amfípodes
 DANA Connect, Software as a service (SaaS) d'automatització per a la indústria financera
 Dana, marca esportiva argentina
 Dana (banda), banda cubana de rock
 « Blues de Dana », cançó de la banda argentina Arc de Sant Martí, dedicada a la guru Dana (1939-2003)
 Dana, revista irlandesa de lliure pensament
 ShKH vz 77 DANA, un canó-obús autopropulsat txecoslovac